Wilhelm Schorigus (auch Schurig, Schurrius oder Sorgius) ist der Name folgender Personen: 

 Wilhelm Schorigus der Ältere († 1661), deutscher Steinmetz, Holz- und Steinbildhauer
 Wilhelm Schorigus der Jüngere (1635–1687), deutscher Bildhauer